Колев, Иван Венков (род. 1957) — болгарский футболист, тренер сборной Индонезии по футболу в 2002—2004 и 2007 годах.
 Колев, Иван Иванов (род. 1951) — болгарский борец греко-римского стиля, чемпион мира и Европы.
 Колев, Иван Колев (1863—1917) — болгарский военачальник, генерал-лейтенант.
 Колев, Иван Петков (1930—2005) — болгарский футболист.